Капре́зе (, нескл., ср.р.) — лёгкая закуска из помидоров, моцареллы, оливкового масла и базилика. Одна из разновидностей антипасто. Название получила от острова Капри в Италии. Благодаря красно-бело-зелёному цвету, имитирующему цвета итальянского флага, капрезе стало одним из национальных блюд Италии.

Это блюдо легко в приготовлении: по кругу укладываются нарезанные ломтиками помидоры, моцарелла и листики базилика, которые сверху приправляются солью и чёрным перцем и поливаются оливковым маслом и бальзамическим уксусом. В традиционном рецепте должна использоваться моцарелла из молока чёрных буйволиц () , лучший сорт томатов для капрезе — «Бычье сердце», а оливковое масло должно быть холодного отжима. К капрезе обычно подают свежий хлеб.

Салат назван в честь острова Капри, где он, как полагают, возник. Две распространенные истории о его происхождении включают в себя то, что он был данью уважения итальянскому флагу или что "в 20-м веке, чтобы умиротворить вкусы отдыхающих членов королевской семьи и важных политиков."

Примечания

Литература 
 

Закуски
Итальянские салаты
Блюда из томатов
Блюда из сыра
Капри